Hirsutia är ett släkte av kräftdjur. Hirsutia ingår i familjen Hirsutiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Hirsutia